Cette expression renvoie à différentes significations : 
 Phénomène paranormal fréquemment appelé Poltergeist 
 L'Esprit frappeur : maison d'édition française